Иу:
 Иу — городской уезд в провинции Чжэцзян, КНР.
 Иу — аэропорт в провинции Чжэцзян, КНР.
 Иу — уезд в округе Хами, Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР.